Francs Borains, een Belgische voetbalclub uit Boussu-Bois in de Borinage
 de inwoners van Bourg-Saint-Maurice in het Franse departement Savoie